Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Palm Springs 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Guy Forget.

Jim Courier ha battuto in finale Guy Forget 4-6, 6-3, 4-6, 6-3, 7-6(4).

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Stefan Edberg (semifinale)
  Andre Agassi (terzo turno)
  Guy Forget (finale)
  Pete Sampras (ritirato)
  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Thomas Muster (secondo turno)
  Emilio Sánchez (quarti di finale)
  Andrés Gómez (secondo turno)

  Marcelo Filippini (primo turno)
  Andrej Čerkasov (terzo turno)
  Michael Stich (semifinale)
  John McEnroe (secondo turno)
  Aleksandr Volkov (secondo turno)
  Marc Rosset (secondo turno)
  Michael Chang (quarti di finale)
  Jim Courier (campione)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Palm Springs 1991
ATP Tour 1991